Steve Makway (né le  à Trail, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Makway joua son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec le Ice de Kootenay et les Americans de Tri-City. Il commença sa carrière professionnelle avec les Bucks de Laredo pour ensuite rejoindre les rangs d'une autre ligue, la United Hockey League, avec les Generals de Flint avant d'être échangé aux River Otters du Missouri. Lors de l'été 2006, il signa un contrat avec les RiverKings de Memphis, équipe de la Ligue centrale de hockey. Il alla jouer par la suite dans l'ECHL.

En 2010-2011, il signe avec les Dundee Stars, nouveau club dans la EIHL.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||44 ||0 ||3 ||3 ||62 ||8 ||0 ||0 ||0 ||11
|-
|2001-2002 ||Ice de Kootenay || LHOu ||51 ||2 ||7 ||9 ||76 ||22 ||0 ||0 ||0 ||26
|-
|rowspan="2"|2002-2003 ||Ice de Kootenay || LHOu ||20 ||2 ||12 ||14 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|Americans de Tri-City || LHOu ||53 ||7 ||21 ||28 ||107 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 ||North Stars de Battlefords ||LHJS ||36 ||11 ||33 ||44 ||208 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 ||Bucks de Laredo ||LCH ||56 ||3 ||9 ||12 ||165 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Generals de Flint ||UHL ||27 ||0 ||7 ||7 ||98 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|River Otters du Missouri ||UHL ||31 ||5 ||5 ||10 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 ||RiverKings de Memphis ||LCH ||62 ||10 ||31 ||41 ||182 ||18 ||2 ||1 ||3 ||37
|-
|2007-2008 ||RiverKings du Mississippi ||LCH ||64 ||11 ||32 ||43 ||147 ||3 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Cyclones de Cincinnati ||ECHL ||18 ||1 ||8 ||9 ||35 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||47 ||1 ||5 ||6 ||130 ||18 ||1 ||0 ||1 ||53
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||RiverKings du Mississippi ||LCH ||27 ||4 ||20 ||24 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Thunder de Wichita ||LCH ||16 ||3 ||7 ||10 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Dundee Stars ||EIHL ||50 ||6 ||31 ||37 ||178 ||2 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2011-2012 ||IceMen d'Evansville ||LCH ||64 ||4 ||38 ||42 ||185 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|rowspan="2"|2012-2013 ||Cutthroats de Denver ||LCH ||4 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Blaze de Bloomington ||LCH ||60 ||13 ||32 ||45 ||151 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2013-2014 ||Chill de Saint Charles ||LCH ||24 ||8 ||8 ||16 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Beast de Brampton ||LCH ||36 ||4 ||15 ||19 ||58 ||5 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2014-2015 || Biggar Nationals ||  ||10 ||3 ||13 ||16 ||42 ||2 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
|2015-2016 || Biggar Nationals  || ||17 ||11 ||29 ||40 ||65 ||8 ||3 ||18 ||21 ||36
|-
|colspan="13"|
|-
|2018-2019 || Davidson Cyclones   || ||15 ||3 ||11 ||14 ||94 ||1 ||1 ||1 ||2 ||10

|413||60||194||254||||30||3||6||9||51

Notes et références 

Naissance en avril 1983
Naissance à Trail (Canada)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur des Generals de Flint
Joueur des River Otters du Missouri
Joueur des RiverKings de Memphis
Joueur des RiverKings du Mississippi
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Dundee Stars
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Cutthroats de Denver
Joueur du Beast de Brampton
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace